Siberian Light Aviation () – rosyjskie linie lotnicze posiadające samoloty turbośmigłowe przeznaczone do lotów regionalnych na Syberię. Certyfikat przewoźnika lotniczego uzyskał w 2014 r.

Flota 
Według danych z lipca 2021 flota Siberian Light Aviation posiadała następujące samoloty:

 An-28 – 4 sztuki
 Let L-410 – 7 sztuk

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Moskwie
Rosyjskie linie lotnicze